Il singolare del Dunlop World Challenge 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Gō Soeda era il detentore del titolo, ma si è ritirato nel match di 1º turno contrYuichi Ito.

Uladzimir Ihnacik hanno battuto in finale Tatsuma Itō 7–6(7), 7–6(3).

Teste di serie

  Gō Soeda (primo turno, ritiro a causa di un affaticamento)
  Im Kyu-tae (primo turno)
  Dieter Kindlmann (primo turno)
  Aleksandr Kudrjavcev (secondo turno)

 Tatsuma Itō (finale)
 Philipp Oswald (quarti di finale)
 Pavol Červenák (primo turno)
 Nick Lindahl (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Dunlop World Challenge 2009